Кидас

 Кидас — помесь соболя и куницы
 Кидас — блюдо латышской национальной кухни
 Кидас — персонаж античной мифологии, прорицатель. Упоминается только Филетом в схолиях.